La ballata di Adam Henry (The Children Act) – romanzo di Ian McEwan del 2014
 The Children Act - Il verdetto (The Children Act) – film del 2017, diretto da Richard Eyre